Савчук Петро Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савчук Петро Іванович — заслужений тренер України з футболу
 Савчук Петро Миколайович (1958) — український радянський діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.

Примітки